Ferdinand VII. (Fernando VII; 14. října 1784, El Escorial – 29. září 1833, Madrid), syn Karla IV. Španělského, byl dvakrát králem Španělska. Poprvé v březnu a květnu roku 1808, poté byl přinucen k abdikaci Napoleonem Bonapartem a na španělský trůn usedl král Josef I. Bonaparte, Napoleonův bratr, který vládl Španělsku až do roku 1813. Po Napoleonově pádu, kdy Španělsko získalo nezávislost, mohl Ferdinand VII. znovu usednout na trůn; vládl pak až do své smrti roku 1833.

Ferdinand VII. neměl žádného mužského dědice a podle platného salického práva se jeho nástupcem měl stát jeho bratr Karel (Don Carlos). Ferdinand VII. ale nástupnictví zajistil prostřednictvím pragmatické sankce své dceři Isabele II. Rozkol mezi stoupenci Isabely a Dona Carlose přerostl do vleklých karlistických válek; radikální karlisté pragmatickou sankci nikdy neuznali a nepovažují tak za legitimní španělské krále ani Jana Karla I. a Filipa VI.

Rodina 
 1/ 6. října 1802 ∞ princezna Marie Antonie Neapolsko-Sicilská (1784 – 1806), dcera Ferdinanda I. a Marie Karolíny Habsbursko-Lotrinské
 2/ 29. září 1816 ∞ princezna Marie Isabela Portugalská (1797 – 1818), dcera Jana VI. a Carloty Španělské
 María Luisa Isabel (* 21. srpna 1817 – † 9. ledna 1818)
 3/ 20. října 1819 ∞ princezna Marie Josefa Saská (1803 – 1829), dcera prince Maxmiliána Saského a Karoliny Bourbonsko-Parmské
 4/ 11. prosince 1829 ∞ princezna Marie Kristýna Neapolsko-Sicilská (1806 – 1878), dcera Františka I. a Marie Izabely Španělské
 Isabela II. (* 10. října 1830 – † 9. dubna 1904) ∞ 1846 František Cádizský (1822 – 1902)
 Luisa Fernanda (* 30. ledna 1832 – † 2. února 1897) ∞ 1846 Antonín Orleánský (1824 -1890), vévoda z Montpensier

Vývod z předků

Odkazy

Literatura 
 
 Baumgarten: Geschichte Spaniens vom Ausbruch der französischen Revolution. Leipzig, 1865–1871
 Heusinger, E.: Eines Königs Dank. Historischer Roman aus der Zeit des letzten spanischen Königs aus dem Hause Bourbon. Leipzig, 1869

Související články 
 Pragmatická sankce (1830)
 Karlismus
 Karlistické války

Externí odkazy 
 
 

Bourbon-Anjou
Španělští králové
Asturijská knížata
Katoličtí panovníci
Velmistři španělského Řádu zlatého rouna
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Rytíři z Montesy
Narození v roce 1784
Narození 14. října
Úmrtí v roce 1833
Úmrtí 29. září
Úmrtí v Madridu
Pohřbení v Escorialu
Muži